Longosiwa ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Longosiwa, kenianischer Langstreckenläufer
 Thomas Pkemei Longosiwa (* 1982; nach anderen Angaben 1988), kenianischer Langstreckenläufer